Решневка — топоним:

Украина 

 Тернопольская область
 Решневка — село,  Збаражский район
 Хмельницкая область
 Решнёвка — село,  Красиловский район
 Решнёвка — село,  Староконстантиновский район
 Великая Решнёвка — село в Шепетовском районе 
 Косая Решнёвка — село в Шепетовском районе